Екатери́на Ря́бова:
 Рябова, Екатерина Алексеевна (род. 2003) — российская, азербайджанская фигуристка.
 Рябова, Екатерина Васильевна (1921—1974) — лётчица, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Рябова, Екатерина Дмитриевна (род. 1997) — российская певица.
 Рябова, Екатерина Сергеевна (род. 1985) — российская актриса театра и кино.